Англо-французька війна:

 Англо-французька війна (1202—1214)
 Англо-французька війна (1557-1559)
 Англо-французька війна (1627—1629)